Die Saisonbilanzen des Hamburger SV zeigen für jede Saison die Platzierung, die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte. Berücksichtigt werden die Spielzeiten nach dem Zusammenschluss der Vereine SC Germania von 1887, Hamburger FC von 1888 und FC Falke 06 am 2. Juni 1919, aus dem der Hamburger SV in seiner heutigen Form entstand. Zusätzlich werden das Abschneiden im DFB-Pokal und im Europapokal sowie der erfolgreichste Torschütze genannt. Fett geschriebene Spielernamen weisen darauf hin, dass der Spieler Torschützenkönig in der jeweiligen Saison wurde.

Der Hamburger SV wurde sechsmal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und zweimal Ligapokalsieger. Auf internationaler Ebene gewann der HSV 1977 den Europapokal der Pokalsieger und 1983 den Europapokal der Landesmeister. Der HSV war bis zum 12. Mai 2018 der einzige Verein Deutschlands, der seit 1919 stets in der jeweils höchsten deutschen Spielklasse spielte, und auch das einzige Bundesliga-Gründungsmitglied, das bis 2018 in dieser Liga vertreten war, was dem Club den Spitznamen „Bundesliga-Dino“ eingebracht hat.

Saisonbilanzen 
 Saison: Nennt die jeweilige Spielzeit.
 Platz: Nennt die Platzierung des HSV in der Liga.
 S: Nennt die Anzahl der gewonnenen Spiele.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der verlorenen Spiele.
 Tore: Nennt das Torverhältnis. Die Zahl vor dem Doppelpunkt nennt die Anzahl der erzielten Tore, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der kassierten Tore.
 Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte. Bis 1995 gab es für einen Sieg zwei Punkte, danach wurde die Drei-Punkte-Regel eingeführt.
 Norddt. Meisterschaft: Nennt die Platzierung des HSV bei der norddeutschen Meisterschaft.
 Dt. Meisterschaft: Nennt die Platzierung des HSV bei der deutschen Meisterschaft.
 Bester Torschütze: Nennt zunächst den bzw. die Namen des/der Spieler, der in der Saison die meisten Tore erzielte und dann die Anzahl der erzielten Tore. Berücksichtigt sind nur Ligatore. Bis 1963 werden auch die Tore in den Endrunden um die norddeutsche bzw. deutsche Meisterschaft berücksichtigt. Fettgedruckte Spieler wurden in der jeweiligen Saison Torschützenkönig. Die höchste Toranzahl eines HSV-Spielers in der jeweiligen Liga ist ebenfalls fettgedruckt.
 Zuschauer: Nennt den Zuschauerschnitt pro Spiel in der jeweiligen Saison.
 Pokal: Nennt das Abschneiden des HSV im Tschammerpokal (ausgespielt von 1935 bis 1943) bzw. DFB-Pokal (ausgespielt seit 1953). Genannt wird jeweils die erreichte Runde.
 Europapokal: Nennt das Abschneiden des HSV im Europapokal.

1919–1933: Weimarer Republik 
Der HSV spielte in der Saison 1919/20 in der Hamburg-Altonaer Liga. Von 1920 bis 1922 spielte der HSV in der Norddeutschen Liga, die dann wieder abgeschafft wurde. Dabei war der HSV in der Saison 1920/21 in der Nordkreisliga und danach in der Alsterkreisliga eingeteilt. Zwischen 1922 und 1928 gehörte er der zweigleisigen Liga des Bezirkes Groß-Hamburg an. In der Saison 1928/29 nahm der HSV an der „Runde der Zehn“ genannten Spielrunde einiger norddeutscher Spitzenvereine teil. Zwischen 1929 und 1933 schließlich spielte der HSV in der Oberliga Groß-Hamburg.

1933–1945: Gauliga 
Der HSV spielte zwischen 1933 und 1942 in der Gauliga Nordmark und anschließend in der Gauliga Hamburg.

1945–1947: Stadtliga Hamburg 
Der HSV spielte von 1945 bis 1947 innerhalb der Britischen Zonenmeisterschaft in der Stadtliga Hamburg („Hamburger Liga“).

1947–1963: Oberliga 
Der HSV spielte von 1947 bis 1963 in der Oberliga Nord.

1963–2018: Bundesliga 
Seit der Gründung der Fußball-Bundesliga spielte der HSV bis zur Saison 2017/18 als einziger Verein ununterbrochen in dieser Spielklasse. Zudem war man bis 2018 der einzige Verein, der immer erstklassig spielte.

Seit 2018: 2. Bundesliga 
In der Saison 2018/19 spielte der HSV erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Zweitklassigkeit.

Anzahl der Bundesliga-Platzierungen

Fußnoten

Literatur 
 Werner Skrentny, Jens Reimer Prüß: Mit der Raute im Herzen. Die große Geschichte des Hamburger SV. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2008, ISBN 978-3-89533-620-1.

Hamburger SV
Hamburger SV Saisonbilanzen